Der Begriff Halkirk bezeichnet:

 Halkirk (Alberta), eine Ortschaft in der kanadischen Provinz Alberta
 Halkirk (Schottland), eine Ortschaft in Schottland